Tulumella är ett släkte av kräftdjur. Tulumella ingår i familjen Tulumellidae. 

Tulumella är enda släktet i familjen Tulumellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Storkräftor
Tulumella